Приозёрный — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Приозёрный — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.
 Приозёрный — посёлок в Вилейском районе Минской области.

Казахстан 
 Приозёрный — прежнее название посёлка Тугыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области.

Киргизия 
 Приозёрный — прежнее название села Ынтымак в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

Россия 
 Приозёрный — посёлок в Рубцовском районе Алтайского края.
 Приозёрный — посёлок в Усть-Калманском районе Алтайского края.
 Приозёрный — посёлок в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Приозёрный — посёлок в Красноярском районе Астраханской области.
 Приозёрный — посёлок в Вязниковском районе Владимирской области.
 Приозёрный — посёлок в Палласовском районе Волгоградской области.
 Приозёрный — посёлок в Успенском районе Краснодарского края.
 Приозёрный — исчезнувший посёлок в Сакском районе Крыма.
 Приозёрный — посёлок в Лужском районе Ленинградской области.
 Приозёрный — посёлок в Валдайском районе Новгородской области.
 Приозёрный — посёлок в Опочецком районе Псковской области.
 Приозёрный — посёлок в Рязанском районе Рязанской области.
 Приозёрный — посёлок в Питерском районе Саратовской области.
 Приозёрный — посёлок в Невьянском городском округе Свердловской области.
 Приозёрный — посёлок в Шпаковском районе Ставропольского края.
 Приозёрный — посёлок в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Приозёрный — посёлок в Лихославльском районе Тверской области.
 Приозёрный — посёлок в Кимовском районе Тульской области.
 Приозёрный — посёлок в Барышском районе Ульяновской области.
 Приозёрный — посёлок в Еткульском районе Челябинской области.
 Приозёрный — посёлок в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Приозёрный — посёлок в Переславском районе Ярославской области.
Приозёрный — посёлок в Ростовском районе Ярославской области.